

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Anp“ beginnt.

Anp 



Anpi 
 Anpilogowi, Aleksandre (* 1954), sowjetisch-georgischer Handballspieler
 Anpilow, Wiktor Iwanowitsch (1945–2018), russischer Politiker